

Geografia
 Rake – comune dell'Iowa, Stati Uniti d'America
 Rake – località della Slovenia
 Rake – località dell'Inghilterra, Regno Unito

Persone
 Rake – cantante giapponese
 Hilde Rake, conosciuta anche come Hilde Coppi (1909-1943) – antifascista tedesca

Televisione
 Rake – serie televisiva australiana
 Rake – serie televisiva statunitense

Altro
 Rake – gruppo musicale statunitense
 Rake – termine navale
 The Rake – creepypasta di Internet